Hamoir is een plaats en gemeente in het arrondissement Hoei, provincie Luik, België. De gemeente telt ruim 3500 inwoners.

kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

Comblain-la-Tour, Xhignesse en Lassus.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Sport

Baloise Belgium Tour 2021 
Zowel de start als finish van de vierde etappe van de Ronde van België 2021 vonden plaats in Hamoir. Deze 'koninginnenrit' die uiteindelijk tot een sprint van een uitgedund peloton kwam werd gewonnen door de Australiër Caleb Ewan.

RRC Hamoir 
RRC Hamoir is een voetbalclub actief in de tweede amateurliga van België. Hun thuiswedstrijden worden afgewerkt in Le Complex de RRC Hamoir langs de Ourthe.

Zie ook
 Lijst van beschermd erfgoed in Hamoir
 provincie Luik
 Waals Gewest

Externe link
 Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)